Варфоломей Кеккерман (Бартоломей Кеккерман) из Данцига (; 1573—1609) — богослов, реформаторский схоластический философ, автор одной из первых работ по истории логики, известный своим аналитическим методом.

Учение 
Кеккерманн считается основателем «аналитического метода», который стремится к энциклопедическому порядку доступных знаний в симбиозе теологии и философии. Он взял на вооружение теории познания Рудольфа Агриколы, Филиппа Меланхтона, Джакомо Забареллы и Петра Рамуса, обобщив их в рационально определенную систему. Аналитический метод развился как фундаментальная наука для всех знаний.

Сочинения 
 Praecognita logicae. 1599. — «Предварительные сведения по логике». Содержит очерк истории логики.
 Systema logicae. 1600. — «Система логики».
Systema compendiosum totius mathematices, 1602.
Systema disciplinae politicae, 1606.
Systema logicae minus, 1606.
Contemplatio gemina de loco et terra motu, 1607.
 Systema politicae et oeconomiae, 1607.
 Disputationes politicae, 1608.
 Apparatus practicus sive idea methodica et plena totius philosophiae practicae, 1609.
 Scientiae Metaphysicae Systema, 1609.
 Systema ethicum. 1610. — «Этическая система».
Systema astronomiae compendiosum, 1611;
Systema geographicum, 1612.
Systema logicae plenioris, 1612.
Systema physicum, 1612.
Systema praeceptorum logicorum, 1613.
Systema systematum, 2 Bd., 1613;

Его «Opera omnia» опубликована в Женеве (1614).

Примечания

Литература 
 

Логики Польши
Философы Польши
Похороненные в Гданьске